Rudno (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
Rudno (Železniki), een plaats in de Sloveense gemeente Železniki
Rudno (Slowakije), een gemeente in de Slowaakse regio Žilina
Rudno nad Hronom, een gemeente in de Slowaakse regio Banská Bystrica
Nitrianske Rudno, een gemeente in de Slowaakse regio Trenčín